Смагулов — казахская фамилия.

Известные носители 
 Смагулов, Агыбай Дынкенович (род. 1956) — заместитель председателя Исполнительного секретаря СНГ.
 Смагулов, Асылбек Айжарикович (род. 1970) — казахстанский юрист-правовед, доктор юридических наук (2007), профессор.
 Смагулов, Айдын Кудайбергенулы (род. 1976) — казахстанский дзюдоист, главный тренер мужской сборной команды Казахстана по дзюдо, бронзовый медалист Олимпийских игр 2000 года, серебряный призёр чемпионата Азии.
 Смагулов, Бахытжан Жумашканович (род. 1965) — советский, российский артист балета; Народный артист Казахстана.
 Смагулов, Жангирхан (род. 1932) — советский педагог.
 Смагулов, Жансай (род. 1992) — казахстанский дзюдоист.
 Смагулов, Мейрам Ахмедиянович (род. 1962) — казахстанский политический деятель, аким города Караганда.
 Смагулов, Мухамеджан (1890—1964) — животновод, Герой Социалистического Труда.
 Смагулов, Нурлан Эркебуланович (род. 1965) — казахстанский предприниматель.
 Смагулов, Шаймурат Смагулович (род. 1936) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, глава Жамбылской районной администрации.